
Termin -{A2}- ima više značenja.

 Alfa-2 adrenergički receptor
 Apolipoprotein A2
 -{ISO 216}-, A2 veličina papira
 A2 regulatorna sekvenca
 Државни пут IА реда А2